Појам Њупорт може да се односи на:
Њупорт, град у Велсу
Њупорт (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
Њупорт (Делавер), град у САД у држави Делавер
Њупорт (Роуд Ајланд), град у САД у држави Роуд Ајланд